

Un Flagada n'a pas peur des bouzous ! 
Huitième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle a été publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1966).

Synopsis

Publication

Le Flagada et le « sapynthétique » 
Seizième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1967).

Synopsis

Publication

Le Flagada et la bûche de Noël 
Vingt-cinquième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1968).

Synopsis

Publication

Le Flagada et l'ombre de Noël 
Trente-sixième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1971).

Synopsis

Publication

Flagadaska 
Trente-septième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Synopsis

Publication

Le Flagada et l'Alcipiscide 
Trente-neuvième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1972).

Synopsis

Publication

Le Flagada et les Petits Hommes Verts 
Quarantième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1973).

Synopsis

Publication

Le Flagada et l'oiseau moche 
Quarante-et-unième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1974).

Synopsis

Publication

Le Flagada et le pas pacifique 
Quarante-deuxième histoire de la série Le Flagada de Charles Degotte. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1974).

Synopsis

Publication

Flagada et Cie 
Quarante-troisième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1974).

Synopsis

Publication

L'Oiseau du temps jadis 
Quarante-cinquième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1974).

Synopsis

Publication

Le Flagada et les dégâts de la marine 
Quarante-sixième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1975).

Synopsis

Publication

Le « Rêvogène » du Prof. Trucmuche 
Quarante-septième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1975).

Synopsis

Publication

Le Flagada et les Conquistadores 
Quarante-huitième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1975).

Synopsis

Publication

Le Gougnafier Dracula 
Quarante-neuvième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1976).

Synopsis

Publication

Le Flagada et les dents de la mer 
Cinquantième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1976).

Synopsis

Publication

Le Flagada, les trois petits cochons et le loup… 
Cinquante-et-unième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Le Flagada et le Germifol 
Cinquante-deuxième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Vol au-dessus d'un nid de Flagada 
Cinquante-troisième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Le Flagada et le réducteur intermoléculaire 
Cinquante-quatrième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Le Flagada et le melon extraterrestre 
Cinquante-cinquième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

La Vache et le Flagada 
Cinquante-sixième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1977).

Synopsis

Publication

Le Flagada et la quarantaine 
Cinquante-septième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1978).

Synopsis

Publication

Flagada et Rin-ta-toin 
Cinquante-huitième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1978).

Synopsis

Publication

Souvenirs de Noël 
Soixantième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1978).

Synopsis

Publication

Vacances impossibles 
Soixante-deuxième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1980).

Synopsis

Publication

Noëlstalgie 
Soixante-quatrième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou Spécial 81-82 (1981).

Synopsis

Publication

L'Enfance du Flagada 
Soixante-septième histoire de la série Le Flagada. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1983).

Synopsis

Publication

Notes et références 

 
Flagada, Le